Kombination (aus spätlateinisch ) bedeutet eine sinnvolle Verbindung unterschiedlicher Dinge oder eine geistige Verknüpfung. Das zugehörige Verb ist kombinieren.

Insbesondere steht Kombination für
 die Kombination verschiedener Methoden für raschere oder verlässlichere Ergebnisse
 Kombination (Logik), eine logische Verbindung von Informationen, die zu einer Schlussfolgerung führt, siehe auch Logik
 Kombination (Kombinatorik), eine Auswahl von k Dingen aus n verschiedenen Dingen (k ≤ n) im Teilgebiet Kombinatorik der Mathematik
 Kombination (Orgel), bei der Orgel eine Vorrichtung, mit welcher man eine vorher definierte Registrierung aktiviert
 Kombination (Motorik), eine Verknüpfung mehrerer Bewegungseinheiten zu einer geschlossenen Bewegungsabfolge, siehe Koordinative Fähigkeiten (Motorik)
 Kombination (Kleidung), eine Zusammenstellung verschiedener Kleidungsstücke
 eine Zusammenstellung verschiedener Waffentypen, siehe Kombinationswaffen und kombinierte Waffe

Sport:
 ein geordnetes Zusammenspiel im Mannschaftssport für abgestimmte Spielzüge
 Kombination (Klettern), Verbindung der Disziplinen Speedklettern, Bouldern und Schwierigkeitsklettern
 Kombination (Schach), eine forcierte Folge von Zügen im Schach
 Kombinationssportart, sportlicher Mehrkampf
 Nordische Kombination, ein Wettkampf im Wintersport
 Alpine Kombination, ein Wettkampf im Wintersport

Siehe auch:
 Kombinatorik
 Rekombination